Obligado pode referir-se à:

Obligado - cidade argentina.
Rafael Obligado (Buenos Aires) - localidade argentina.
Rafael Obligado - poeta argentino.
Obligado - cidade paraguaia

Desambiguação
Desambiguações de topônimos